Zuiderhoofd (Urk) - straat in Urk
 Zuiderhoofd; zie Westkapelle Hoog - vuurtoren in Westkapelle
 Zuiderhoofd (Scheveningen) - vuurtoren in Scheveningen
 Zuiderhoofd (Westkapelle) - paalhoofd in Westkapelle